Luigi Sorrentino – tennista italiano
 Luigi Sorrentino – canottiere italiano
 Luigi Sorrentino – calciatore italiano